John Boultbee est un nom pouvant désigner:

 (1753-1812), peintre et cavalier anglais
 (1799-1854), explorateur anglais
 (né en 1950), administrateur sportif australien

Voir aussi

Boultbee, John